Elisabeth (voornaam) (Elisabeth of Elizabeth) - Hebreeuwse voornaam voor een meisje
 Elisabet - moeder van Johannes de Doper en de nicht van Maria
 Elisabeth van Thüringen (1207-1231) - heilig verklaarde landgravin
 Elizabeth I van Engeland (1533-1603) - koningin van Engeland
 Elisabeth van Denemarken (1573) (1573-1625) - koningin van Denemarken
 Elisabeth van Rusland (1709-1761), tsarina van Rusland
 Elisabeth in Beieren (1837-1898), keizerin van Oostenrijk
 Elisabeth in Beieren (1876-1965), koningin van België
 Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk (1926-2022), koningin van het Verenigd Koninkrijk
 Elisabeth van Denemarken (1935-2018), een prinses in Denemarken
 Elisabeth van België (2001), kroonprinses van België

Genoemd naar heiligen
 Sint-Elisabeth (Kortrijk) - wijk in Kortrijk
 Sint-Elisabeth (Gent) - parochie in Gent

Plaatsen
 Elizabeth (Australië) - plaats in Zuid-Australië
 Elizabeth (Colorado) - plaats in het Amerikaanse staat Colorado
 Elizabeth (Illinois) - plaats in het Amerikaanse staat Illinois
 Elizabeth (Indiana) - plaats in het Amerikaanse staat Indiana
 Elizabeth (Louisiana) - plaats in het Amerikaanse staat Louisiana
 Elizabeth (Minnesota) - plaats in het Amerikaanse staat Minnesota
 Elizabeth (New Jersey) - plaats in het Amerikaanse staat New Jersey
 Elizabeth (Pennsylvania) - plaats in het Amerikaanse staat Pennsylvania
 Elizabeth (West Virginia) - plaats in het Amerikaanse staat West Virginia

Rivieren
 Elizabeth (rivier in New Jersey) - rivier in de stad Elizabeth (New Jersey)
 Elizabeth (rivier in Virginia)
 Elizabeth (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Elizabeth (rivier in Tasmanië)

Overig
 Elizabeth (film) - Britse film uit 1998
 Elisabeth (musical) - musical van Michael Kunze en Sylvester Levay
 Elisabeth (metrostation) - (een deel van) een Brusselse metrostation 
 Elisabeth (premetrostation) - Antwerps premetrostation
 Elisabethbode - evangelisatieblad
 ELISABETH (productiehuis) - voormalig Vlaams productiehuis
 Elizabeth (inslagkrater) - inslagkrater op de planeet Venus